Olga est un prénom.

Toponyme 

 Olga, census-designated place américaine située en Floride.

Autres 
Olga peut aussi désigner :
 Olga, un livre de Fernando Morais ;
 Olga, un ballet en deux actes du compositeur ukrainien Evgueni Stankovitch ;
 Olga, le titre du troisième tome de la série de bande dessinée Isaac le pirate ;
 Olga, un film brésilien de Jayme Monjardim sorti en 2004 ;
 Olga, une ville de l'Extrême-Orient russe sur la baie homonyme ;
 Olga, un personnage de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda ;
  ;
 Olga, un film suisse d'Elie Grappe sorti en 2021 ;
 Olga, une entreprise familiale du secteur agroalimentaire français, précédemment nommé Triballat Noyal ;
 (304) Olga, astéroïde.

Voir aussi 
 Olga de Kiev (sainte Olga), une aristocrate russe et une sainte orthodoxe
 SMS Olga, une corvette de la marine impériale allemande